Blatina lahko pomeni

 Blatina naselje v Črni gori, pri Kolašinu
 Blatina je avtohtona hercegovska sorta vinske trte in iz nje pridelanega vina